Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit de Silverstone el 16 de juliol del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna - 1' 09. 099 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 12. 017 (a la volta 57)

Referències 
 

Gran Bretanya
1989